Steve Ross (1927–1992), magnat du cinéma américain ;  
 Steve Ross (né en 1949), réalisateur américain ;   
 Steve Ross, chanteur de cabaret ;   
 Steven T. Ross (1937–2018), historien militaire américain.

Sportifs 
 Stevie Ross (né en 1965), footballeur écossais ;  
 Steve Ross (né en 1980), basketteur canadien ;  
 Steven Ross (né en 1993), footballeur écossais.